La Trinité, település Franciaországban, Eure megyében
La Trinité, település Franciaországban, Manche megyében
La Trinité, település Franciaországban, Savoie megyében
La Trinité-Surzur, település Franciaországban, Morbihan megyében
La Trinité-sur-Mer, település Franciaországban, Morbihan megyében
La Trinité-Porhoët, település Franciaországban, Morbihan megyében
La Trinité-des-Laitiers, település Franciaországban, Orne megyében
La Trinité-du-Mont, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
La Trinité-de-Thouberville, település Franciaországban, Eure megyében
La Trinité-de-Réville, település Franciaországban, Eure megyében